Galeicles är ett släkte av insekter. Galeicles ingår i familjen Thericleidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hopprätvingar
Galeicles